Embu heißen:

 eine Stadt in Brasilien, siehe Embu das Artes, früherer Name nur Embu
 eine weitere Stadt in Brasilien in unmittelbarer Nähe der vorgenannten, siehe Embu-Guaçu
 eine Stadt in Kenia, siehe Embu (Kenia)
 ein kenianischer Verwaltungsdistrikt, siehe Embu District
 ein Volksstamm in Kenia, siehe Embu (Volk)
 eine auch KiEmbu genannte afrikanische Sprache, vor allem dieses Stamms, siehe Embu (Sprache)